Eastbourne är ett distrikt i Storbritannien.   Det ligger i grevskapet East Sussex och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden London. Distriktet har 99 412 invånare (2011).

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

 
Englands distrikt
Unparished areas i East Sussex